Carlos Alberto Rodríguez Gómez (San Nicolás de los Garza, 1997. január 3. –) a mexikói válogatott olimpiai bronzérmes labdarúgója, aki 2022 óta a Cruz Azulban játszik középpályásként.

Pályafutása

Klubcsapatokban
Rodríguez szülővárosa, San Nicolás de los Garza az új-leóni főváros, Monterrey körüli agglomeráció része, így nem csoda, hogy Rodríguez már 2012-ben tagja lett a CF Monterrey U15-ös csapatának. A következő években végigjárta a Monterrey összes korosztályos együttesét, majd 2017-ben kölcsönben a spanyol CD Toledóhoz kerükt. Innen Monterreybe visszatérve, 2018. október 20-án egy Deportivo Toluca elleni mérkőzésen bemutatkozott a mexikói első osztályú bajnokságban is, majd csapatával megnyerte a 2019-es Apertura bajnoki szezont. 2022-ben a mexikóvárosi Cruz Azul játékosa lett.

A válogatottban
A felnőtt válogatottban először 22 évesen, 2019. március 22-án, egy Chile elleni barátságos mérkőzésen lépett pályára, ezek után pedig rendszeres kerettaggá vált, legtöbbször kezdőként, de gyakran le is cserélték. Tagja volt a 2020-ban a tokiói olimpián bronzérmet nyert válogatottnak, és játszott világbajnoki selejtezőket is, valamint része volt a 2019-es CONCACAF-aranykupát megnyerő mexikói csapatnak is. 2022-ben beválogatták a világbajnokságon szereplő mexikói keretbe is.

Mérkőzései a válogatottban

Források

Carlos Alberto Rodríguez a mexikói bajnokság honlapján 

Mexikói labdarúgók
Mexikói olimpiai bronzérmesek
A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
1997-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
A Monterrey labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
Élő személyek